Woodglen ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodglen (Arizona)
 Woodglen (New Jersey)
 Woodglen (Pennsylvania)